El término torta puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

Alimento
Torta es un término de cocina que designa a un alimento de forma redonda y aplanada; con esa amplitud del término, puede referirse a:

 En España, la torta se refiere a cualquier pan plano.
 En Centroamérica y Venezuela, la torta es un bizcocho o queque.
 En México, la torta es un pan cortado por la mitad y rellenado de varios ingredientes.
 En Sudamérica, la torta o tortada, es una tarta o pastel grande.
 Una torta, un tipo de croqueta plana.

Asimismo, puede hacer referencia a:

 La torta ahogada,  uno de los platos más típicos y representativos del estado Jalisco (México).
 La torta Baja California, plato de Baja California (México), que consiste en un virote relleno con pollo asado en una plancha, o con lomo, con ajo, jugo de naranja, pimienta y sal, bañado todo en una salsa de tomate y chile chipotle.
 La torta Cristina, dulce típico de Valencia (España) hecho con huevos, azúcar, almendra molida y ralladura de limón.
 La torta curicana, uno de los pasteles típicos y representativos de Chile.
 La torta de aceite, torta dulce fina, crujiente y hojaldrada, típica de Castilleja de la Cuesta, Sevilla (España) donde es Especialidad Tradicional Garantizada.
 La torta de bodas, pastel de bodas, tarta nupcial, torta de novios o torta de casamiento; postre tradicional que se sirve a los invitados de una boda después de la ceremonia.
 La torta del Casar, queso español con DOP (Denominación de Origen Protegida) de ámbito europeo.
 La torta frita o cachanga; bocado típico de la gastronomía del Río de la Plata, de origen europeo.
 La torta inglesa, hojaldre esponjoso relleno de cabello de ángel y espolvoreado con azúcar glas y canela, originario del municipio de Carmona (España).
 La torta loca, dulce típico de la provincia de Málaga (España).
 La torta negra (en galés: bara brith, ‘pan moteado’), pan dulce típico de Gales.
 La torta de la barda, plato típico de la zona sur del estado de Tamaulipas (México).
 La torta pascualina, torta salada típica de la época de Semana Santa.

Personas

Además, puede referirse a:
 «El Torta», apodo de Juan Moneo (1952-2013), cantaor flamenco.

Varios
Torta de filtración masa formada por las sustancias que quedan retenidas en un filtro.

Véase también

 Gráfico de torta
 Tarta
 Tortilla (desambiguación)
 Tortita (desambiguación)